CTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Cut Bank (Montana), Stati Uniti